De 30 kilometer skiatlon voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vondplaats op 11 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Dario Cologna.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen 30 km skiatlon